Первый розыгрыш Кубка Содружества проходил с 25 по 31 января 1993 года в Москве. Игры проходили в ЛФК ЦСКА (групповой турнир и плей-офф), манеже «Спартак» и  (групповой турнир). Победителем стал московский «Спартак».

Чемпиону Украины «Таврии» Симферополь принимать участие в турнире запретила Федерация футбола Украины. Она посчитала это «политическим демаршем» Крыма и пригрозила клубу штрафом в 300.000 карбованцев и другими санкциями. Чемпион Белоруссии «Динамо» Минск отправился в турне по Южной Америке, вместо него выступал фарм-клуб «Беларусь», занявший 2 место в чемпионате. Из-за гражданской войны в Таджикистане вместо «Памира» на Кубке выступал «Регар».

Матчи Кубка Содружества посетило 29 500 зрителей. Было забито 103 мяча (из них 8 с пенальти). Сотый мяч забил спартаковец Андрей Пятницкий на 56-й минуте финального матча.

Участники

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C 

1Отказ от игры Кайрат (Алма-Ата)
2Выступала вне конкурса

Группа D

Плей-офф 

Победитель Кубка Содружества 1993

Статистика

Источники

Ссылки 
 

1993
Футбол в России в 1993 году
Международные спортивные соревнования в Москве
1993 год в Москве
Футбольные соревнования в Москве